Shahriyar oder Schahryar kann bedeuten:

 Schahriyar, eine Stadt in Iran
 Shahriyar (Mogulprinz) (1605–1628), indischer Thronfolger des Mogulreiches
 Shahriyar, Autorenpseudonym des Dichters Seyyed Mohammad Hossein Behjat-Tabrizi

weitere Namensträger:
 Shahriyar Mammadyarov (* 1985), aserbaidschanischer Schachspieler
 Shahriyar Jamshidi (* 1971), kurdisch-iranischer Kamantschespieler und Komponist

siehe auch:
 Shahryar